Nánási Lovász István (1624–1683 v. 1684) református lelkész
 Nánási Lovász István (1750–1802) református lelkész